Steigwiesengraben ist ein Gewässername:

 Steigwiesengraben (Prühlbach), rechter Zufluss des Prühlbachs, zur Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) an der Prühlermühle, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Steigwiesengraben, Oberlaufname bis zum Steigweiher des Streuwiesengrabens (rechter Zufluss des Hasselbachs, zur Wörnitz) nahe Gramstetterhof, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern